Bodești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bodești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Bodești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Bodești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Bodești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Bodești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Bodești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Bodești (Alunu), Dorf im Kreis Vâlcea
 Bodești (Bărbătești), Dorf im Kreis Vâlcea